gąsówka – rodzaj grzyba z rodziny gąskowatych

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Gąsówka – wieś woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Tarnowiec
 Gąsówka –  część  wsi Stara Gąska w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stanin

Zobacz też 
 Gąsówka-Oleksin, Gąsówka-Osse, Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Somachy